Paradigm kan syfta på:

 Paradigm (lingvistik) – ett ords olika böjningsformer betraktade som mönster för en grupp ord med samma böjningssätt
 Paradigm – en populär term för att beteckna en förebild, ett idealexempel eller mönster inom vetenskapen
 Programmeringsparadigm – en övergripande teori eller fundamentalt arbetssätt kring hur program bör organiseras och struktureras

Se även
 Paradigmskifte